Кристиян Наумовски ( 17 сентября 1988, Скопье, СФРЮ) — македонский футболист, вратарь клуба «Шкупи».

Карьера

Клубная 
Наумовски начал свою футбольную карьеру в клубе Работнички из своего родного города в Первой лиге, где в сезоне 2008/09 ему удалось закрепиться в основном составе. Летом 2010 года Кристиян перешел в клуб румынской Лиги 1 Динамо Бухарест. Там он стал вторым голкипером и сменщиком Кристиана Бэлгрэдена. В 2012 году он выиграл Кубок Румынии. Летом 2014 года Наумовски подписал двухлетний контракт с болгарским клубом Левски София. Там, в сезоне 2014/15, он не смог выиграть конкуренцию у  Пламена Илиева, вышел на поле только в трех матчах, и вернулся в начале 2015 года в Динамо Бухарест. Там он изначально был основным голкипером, но Траян Марк сменил его на этом посту после восьми игр. В июле 2015 года он снова покинул Динамо и перешел в клуб Пегасус из Гонконга. 11 июня 2017 года Наумовски покинул гонконгский клуб, так как его контракт не был продлён.

В сборной 
Наумовски сыграл 6 игр за сборную Македонии. Он дебютировал 14 ноября 2009 года в товарищеском матче против Канады. После этого прошло более трех лет, прежде чем он снова сыграл за сборную в матче против Польши 14 декабря 2012 года.

Статистика карьеры

Клубная

В сборной

Достижения 

Работнички

 Кубок Македонии: 2008/09

Динамо Бухарест

 Кубок Румынии: 2011/12
 Суперкубок Румынии: 2012

Пегасус

 Кубок Гонконга: 2015/16
 Кубок Гонконгской Лиги: 2015/16

Примечания 

Футболисты Северной Македонии
Игроки сборной Северной Македонии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Северной Македонии по футболу
Игроки ФК «Работнички»
Игроки ФК «Динамо» Бухарест
Игроки ФК «Левски»
Игроки ФК «Пегасус»
Игроки ФК «Биркиркара»
Игроки ФК «Бальцан»
Игроки ФК «Шкупи»